Эйб Склар () — американский математик, профессор-эмерит прикладной математики в Иллинойсском технологическом институте. 

Склар под руководством Тома М. Апостола в Калифорнийском технологическом институте получил степень доктора философии в 1956 году, тема его диссертации «Summation formulas associated with a class of Dirichlet series». В свою очередь, его учениками в Иллинойсском технологическом институте стали геометры Кларк Кимберлинг и  .

В 1959 году Склар ввел понятие и название «копула» в теорию вероятностей и доказал теорему, носящую его имя, теорему Склара. То есть, что многомерные кумулятивные функции распределения могут быть выражены через копулы. Т-нормы  также названы в честь Склара и Бертольда Швейцера, которые изучали их вместе в начале 1960-х годов.

Библиография 
 B. Schweizer and A. Sklar, Probabilistic Metric Spaces. Elsevier North Holland, New York, 1982.

Примечания 

Математики США
Выпускники Калифорнийского технологического института
Преподаватели Иллинойсского технологического института